Ньюкомб або Ньюком () — прізвище англійського походження та похідний від нього топонім.

Прізвище

 Джон Ньюкомб (; нар. 1944),  — австралійський тенісист.
 Дон Ньюкомб‎ (; нар. 1926) — американський бейсболіст.
 Саймон Ньюком (; 1835—1909) — американський астроном, математик, економіст, письменник.

Топонім

Ньюкомб — місто, штат Нью-Йорк
 Ньюкомб — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

англійські прізвища